Тортора:

 Тортора — город и коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.
 Тортора, Уго (род. 1915) — уругвайский футболист, игравший на позиции центрального полузащитника.
 Тортора, Энцо (1928—1988) — итальянский журналист, телеведущий и политик.